Карнава́л — название нескольких фильмов:
 «» — немой фильм Херли Ноулза (Великобритания, 1921). 
 «» — фильм Герберта Уилкокса (Великобритания, 1931).
 «» — фильм Уолтера Лэнга (США, 1935).
 «» — экранизация одноимённой книги Комптона Маккензи (Великобритания, 1946). 
 «Карнавал» — телевизионный комедийный фильм-ревю (СССР, 1972). 
 «Карнавал» — музыкальная комедия Татьяны Лиозновой (СССР, 1981).
 «Карнавал» — фильм-балет Евгении Поповой и Константина Сергеева (СССР, 1986).
 «» — фильм Томаса Винсента (Франция, 1999).
 «Карнавал» — телевизионный сериал (США, 2003—2005). См. также